Le terme Magic Mountain (en français : « montagnes magique ») peut désigner :

 Magic Mountain, l'ancien nom des montagnes russes Shaman à Gardaland (Italie).
 Magic Mountain, un parc d'attractions à Moncton, au Nouveau-Brunswick (Canada).
 Six Flags Magic Mountain, un parc d'attractions en Californie (États-Unis).